Rheinberger ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Rheinberger (1856–1918), deutscher Schuhfabrikant und Kommerzienrat
 Egon Rheinberger (1870–1936), liechtensteinischer Künstler, Bildhauer, Maler, und Architekt
 Franz Rheinberger (1927–1944), deutscher Widerstandskämpfer
 Gustav Rheinberger (1889–1968), deutscher Unternehmer
 Hans Rheinberger (1911–1980), liechtensteinischer Architekt und Denkmalschützer
 Hans-Jörg Rheinberger (* 1946), emeritierter Direktor am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte Berlin
 Hermine Rheinberger (1864–1932), liechtensteinische Schriftstellerin
 Josef Gabriel Rheinberger (1839–1901), liechtensteinischer Komponist und Musikpädagoge
 Volker Rheinberger (* 1948), liechtensteinischer Politiker

Rheinberger ist der Name von:
 Rheinberger (Schuhfabrik), die ehemals größte Schuhfabrik in Europa

Siehe auch:
 Reinberger